НГПИ:
 Новгородский государственный педагогический институт (ныне в составе Гуманитарного института НовГУ);
 Новокузнецкий государственный педагогический институт  (ныне в составе НФИ КемГУ)
 Новосибирский государственный педагогический институт (ныне Новосибирский государственный педагогический университет).